Toutou steht für:

 ein britisches Schnellboot aus dem Ersten Weltkrieg, siehe HMS Mimi und HMS Toutou
 Toutou (Serie), französische Fernsehserie (1967–1973)